Morter har flere betydninger:

 Morter (krukke) – en krukke til knusning af faste stoffer til pulver med en støder
 Mortér – et krumbanevåben